Nixdorf peut faire référence à:

 Nixdorf Computer (1952-1990), constructeur informatique disparu
 Siemens Nixdorf (1990-1999), résultant de la fusion de Siemens et Nixdorf Computer
 Wincor Nixdorf, société allemande

 Heinz Nixdorf (1925-1986), fondateur de Nixdorf Computer AG